União do Povo Galego
 União dos Povos da Guiné

Desambiguações de siglas